Adwa může znamenat:

 Adwa – město v Etiopii
 Adwa (okres) – administrativní jednotka v Etiopii
 Adwa (sopka) – sopka v Etiopii
 Adwa (film) – film z roku 1999 o bitvě u Adwy